Kotek může být:

 zřícenina hrádku Maškovec, nazývaná též Kotkův Hrádek

příjmení
 David Kotek (* 1977) – český architekt
 František Kotek (1855–1925) – český stavitel a architekt
 František Kotek (fotbalista) (* 1999) – český fotbalista
 Jan Kotek (* 1956) – český akademický sochař
 Jaroslav Kotek (* 1950) – český fotbalista
 Joël Kotek (* 1958) – belgický historik a politolog
 Josef Kotek (1883–1914) – český novinář
 Petr Kotek (* 1963) – český režisér
 Tomáš Kotek (* 1987) – český automobilový závodník
 Václav Kotek (1953–2019) – český herec
 Vojtěch Kotek (* 1988) – český herec

ženská varianta
 Emílie Kotková (1920–???) – česká a československá bezpartijní politička, poslankyně ČNR a FS v roce 1971
 Hana Kotková (* 1967) – česká houslistka
 Lenka Kotková (* 1973) – česká astronomka
 Olga Kotková (* 1967) – česká historička umění